Miller is Engels voor 'molenaar'. Het kan verwijzen naar:

Bedrijven 
 Freyer & Miller, een historisch motorfietsmerk
 Miller-Balsamo, een historisch motorfietsmerk
 Miller Brewing Company, een Amerikaanse bierbrouwer

Cultuur en media 
 Barney Miller, een Amerikaanse komische politieserie die tussen 1975 en 1982 uitgezonden werd
 Luisa Miller, een opera in drie bedrijven van Giuseppe Verdi
 McCabe & Mrs. Miller, een Amerikaanse film uit 1971
 Miller's Crossing, een gangsterfilm uit 1990
 The Glenn Miller Story, een Amerikaanse film uit 1954
 The Miller's Tale, het tweede verhaal uit The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer

Personen 
Voornaam
 Miller Anderson (1922-1965), Amerikaans schoonspringer en olympisch kampioen

Familienaam
 Aaron Miller (1971), Amerikaans ijshockeyspeler
 Adam Miller (1984), Australisch atleet
 Al Miller (1907-1967), Amerikaans autocoureur
 Aleksej Miller (1962), Russisch zakenman
 Alice Miller (1923-2010), Pools-Zwitsers psychologe
 Allan Miller (1929), Amerikaans acteur
 Allison Miller (1985), Italiaans-Amerikaans actrice
 An Miller (1974), Belgisch actrice
 Andre Miller (1976), Amerikaans basketbalspeler
 Andrew Miller (1985), Amerikaans honkbalspeler
 Ann Miller (1922-2004), Amerikaans actrice, zangeres en danseres
 Annie Miller (1835-1925), Engels schildersmodel
 Arthur Miller (1915-2005), Amerikaans toneelschrijver
 Ashley Miller, Amerikaans worstelaarster
 Ben Miller (1966), Brits komiek, acteur en regisseur
 Bill Miller (1915-2006), Amerikaans pianist
 Bode Miller (1977), Amerikaans skiër
 Brian Miller (1937-2007), Engels voetballer
 Buddy Miller (1952), Amerikaans countrymuzikant
 Charles Miller (1899-1979), Russisch-Amerikaans componist, dirigent en muzikant
 Charles R. Miller (1857-1927), Amerikaans politicus
 Charles William Miller (1874-1953), Braziliaans voetballer
 Charlie Miller (1976), Schots voetballer
 Cheryl Miller (1964), Amerikaans basketbalspeelster
 Chet Miller (1902-1953), Amerikaans Formule 1-coureur
 Christa Miller (1964), Amerikaans televisieactrice
 Clarence Horatio "Big" Miller (1922-1992), Amerikaans zanger, muzikant en acteur
 Claude Miller (1942-2012), Frans regisseur en filmproducent
 Coby Miller (1976), Amerikaans sprinter
 Coco (1978) en Kelly Miller (1978), Amerikaanse basketbalspeelsters
 Colin Miller (1964), Schots-Canadees voetballer en voetbaltrainer
 Darius Miller (1990), Amerikaans basketbalspeler
 David Miller (1942), Brits filosoof
 David Miller (1973), Amerikaans zanger
 Dayton Miller (1866-1941), Amerikaans fysicus
 Dennis Miller (1953), Amerikaans komiek en presentator
 Dennis Miller Bunker (1861-1890), Amerikaans kunstschilder
 Dick Miller (1928-2019), Amerikaans acteur
 Dominic Miller (1960), Engels gitarist
 Donald Miller (1971), Amerikaans schrijver
 Doris Miller (1919-1943), Afro-Amerikaans oorlogsheld
 Eddie Miller (1911-1991), Amerikaans tenorsaxofonist, klarinettist en zanger
 Edward Jay Miller (1930), Amerikaans componist en muziekpedagoog 
 Ezra Miller (1992), Amerikaans acteur
 Frank(ie) Miller
 Zie Frank Miller (doorverwijspagina)
 Frederick S. Miller (1930-2006), Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en trombonist
 G. William Miller (1925-2006), Amerikaans politicus
 Gabrielle Miller (1973), Canadees actrice
 Geoffrey D. Miller (1949), Amerikaans militair
 George Armitage Miller (1920-2012), Amerikaans psycholoog
 George Miller (1945), Amerikaans politicus
 Gerrit Smith Miller (1869-1956), Amerikaans zoöloog en botanicus
 Glenn Miller (1904-1944), Amerikaans jazzmuzikant
 Harlan Miller, Amerikaans ethicus
 Harry S. Miller (1876-?), Amerikaans zanger, componist en toneelschrijver
 Heath Miller (1980), Australisch acteur
 Heath Miller (1982), Amerikaans American footballspeler
 Heath Miller (1983), Amerikaans worstelaar
 Henry Miller (1891-1980), Amerikaans schrijver
 Hiram C. Miller (1867-1941),  Amerikaans componist, dirigent en muziekuitgever
 Hugh Miller (1802-1856), Schots geoloog, schrijver en folklorist
 Inger Miller (1972), Amerikaans atlete
 Jacob Miller (1952-1980), Jamaicaans reggae-artiest
 Jacques-Alain Miller (1944), Frans psychoanalyticus en schrijver
 James Grier Miller (1916-2002), Amerikaans bioloog
 Jason Miller (1939-2001), Amerikaans acteur en toneelschrijver
 Jennifer Robin Miller (1972), Amerikaans actrice
 Jeremie Miller (1975), Amerikaans programmeur
 Jeremy Miller (1976), Amerikaans zanger en acteur
 Jevgeni Miller (1867-1938), Russisch generaal
 Jimmy Miller (1942-1994), Amerikaans muziekproducent
 Joaquin Miller (1837-1913), Amerikaans dichter
 Jody Miller (1941), Amerikaans zangeres
 John Frederick Miller (1759–1796), Engels illustrator
 John Miller (1872-1941), Amerikaans ondernemer en achtbaanontwerper
 John Milton Miller (1882-1962), Amerikaans ingenieur
 Johnny Miller (1947), Amerikaans golfprofessional
 Jonathan Miller (1934), Brits toneelregisseur, acteur en schrijver
 Jonny Lee Miller (1972), Engels acteur
 Judith Miller (1948), Amerikaans journaliste
 Julie Miller (1956), Amerikaans singer-songwriter
 Karen Miller, Australisch schrijfster
 Keith Miller (1919-2004), Australisch cricketspeler en oorlogspiloot
 Kelly Miller (1863-1939), Afro-Amerikaans wiskundige, socioloog en schrijver
 Kenneth R. Miller (1948), Amerikaans cel- en moleculair bioloog
 Kenny Miller (1979), Schots voetballer
 Konrad Miller (1844-1933), Duits katholiek theoloog, natuurwetenschapper en cartografiehistoricus
 Larry Miller (1953), Amerikaans acteur en komiek
 Lee Miller (1907-1977), Amerikaans fotografe
 Lennox Miller (1946-2004), Jamaicaans sprinter
 Leszek Miller (1946), Pools politicus
 Lewis Miller (uitvinder) (1829-1899), Amerikaans zakenman en filantroop, uitvinder van de combine
 Lewis Miller (componist) (*1933), Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Lewis Miller (kunstenaar) (*1959), Australisch kunstschilder
 Liam Miller (1981-2018), Iers voetballer
 Linda Lael Miller (1949), Amerikaans schrijfster
 Logan Miller (1992), Amerikaans acteur en muzikant
 Mac Miller (1992), Amerikaans rapper
 Madeline Miller (1978), Amerikaans schrijfster
 Malloy Miller (1918–1981), Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en violist
 Marcus Miller (1959), Amerikaans componist en muzikant
 Marie-Chantal Miller (1968), echtgenote van kroonprins Paul van Griekenland
 Markus Miller (1982), Duits voetballer
 Mărgărita Miller-Verghy (1865-1953), Roemeens schrijfster
 Marisa Miller (1978), Amerikaans model
 Merton Miller (1923-2000), Amerikaans econoom
 Mike Miller (1951), Schots golfprofessional
 Mitch Miller (1911-2010), Amerikaans muzikant, zanger en producent
 Mrs. (Elva) Miller (1907-1997), Amerikaans zangeres
 Mulgrew Miller (1955-2013), Amerikaans jazz-pianist en componist
 Nathan Miller (1985), Amerikaans wielrenner
 Ned Miller (1925), Amerikaans countryzanger
 Oliver Miller (1970), Amerikaans basketbalspeler
 Omar Benson Miller (1978), Amerikaans acteur
 Oskar von Miller (1885-1934), Duits ingenieur en oprichter van het Deutsches Museum
 Paul Miller (doorverwijspagina)
 Penelope Ann Miller (1964), Amerikaans actrice
 Percy Miller (1967), beter bekend als Master P, Amerikaans rapper
 Perry Miller (1905-1963), Amerikaans geschiedkundige
 Phil Miller (1949), Brits musicus
 Philip Miller (1691-1771), Schots botanicus
 Portia Simpson-Miller (1945), Jamaicaans politica
 Punch Miller (1894-1971), Amerikaans trompettist
 Ralph Miller (1909-?), Amerikaans componist
 Ralph Miller (1976), Nederlands golfprofessional
 Rand (1959) en Robyn Miller (1966), Amerikaanse ondernemers in videospelen
 Rebecca Miller (1962), Amerikaans regisseuse, scenarioschrijfster en actrice
 Reggie Miller (1965), Amerikaans basketbalspeler
 Richard Miller (1926-2009), Amerikaans operatenor en stempedagoog
 Richard Miller (1954), Belgisch politicus
 Roger Miller (1936-1992), Amerikaans countryzanger
 Roy Andrew Miller (1924), Amerikaans taalkundige
 Ryan Miller (1980), Amerikaans ijshockeyspeler
 Sammy Miller (1933), Iers motorcoureur
 Sienna Miller (1981), Amerikaans-Brits actrice en model
 Stanley Miller (1930-2007), Amerikaans chemicus en bioloog
 Stephen Decatur Miller (1787-1838), Amerikaans politicus
 Stephen Miller (1816-1881), Amerikaans politicus
 Steve Miller (1943), Amerikaans gitarist en lid van de Steve Miller Band
 Steve Miller (1943-1998), Brits pianist
 Steve Miller, beter bekend als Afterlife, Brits muziekproducent
 Tom Miller, historisch figuur uit het Wilde Westen
 Walter M. Miller (1923-1996), Amerikaans sciencefictionschrijver
 Wentworth Miller (1972), Amerikaans acteur
 Wilhelm von Miller (1848-1899), Duits scheikundige
 William Hallowes Miller (1801-1880), Amerikaans mineraloog
 William Miller (1782-1849), Amerikaans predikant en adventist
 Willie Miller (1955), Schots voetballer
 Zell Miller (1932), Amerikaans politicus
 Zoriah Miller (1976), Amerikaans fotojournalist

Plaatsen 
 Miller (inslagkrater), een inslagkrater op de Maan
 Miller (Missouri), een stadje in de Amerikaanse staat Missouri
 Miller (Nebraska), een dorp in de Amerikaanse staat Nebraska
 Miller (New South Wales), een voorstad van Sydney in Australië
 Miller (South Dakota), een kleine stad in de Amerikaanse staat South Dakota
 Miller City, een dorp in de Amerikaanse staat Ohio
 Miller County, de naam van meerdere county's in de VS
 Miller's Cove, een kleine plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Millers Creek, een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Millersburg, de naam van meerdere plaatsen in de VS
 Millersport, een dorp in de staat Ohio
 Millerstown, een kleine plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Millersville, de naam van meerdere plaatsen in de VS
 Millerton, de naam van meerdere plaatsen in de VS
 Millerville, een klein stadje in de Amerikaanse staat Minnesota
 Millery, de naam van meerdere gemeenten in Frankrijk

Sport 
 Miller Motorsports Park, een Amerikaans circuit
 Miller Park, een honkbalstadion in Milwaukee (Wisconsin)

Wetenschap en techniek 
 Doebner-Miller-reactie, een methode voor de synthese van chinoline en derivaten
 Millereffect, verantwoordelijk voor een verhoging van de effectieve ingangscapaciteit van een inverterende spanningsversterker
 Miller-index, een begrip uit de kristallografie
 Miller-Rabin-priemgetaltest, een priemgetaltest
 Miller-techniek, een systeem voor motorfietsen waarbij het gas geven gebeurt door de lichthoogte van de inlaatkleppen te variëren
 Miller-Urey-experiment, een wetenschappelijk experiment uit 1953
 Syndroom van Miller, een vermoedelijk zeer zeldzaam syndroom
 Syndroom van Miller-Dieker, een syndroom veroorzaakt door ontwikkelingsachterstand in de hersenen

Zie ook 
 Molenaar (doorverwijspagina)
 Mulder (doorverwijspagina)
 Muller en Müller (doorverwijspagina's)